Les Nasini sont une famille d'artistes italiens, des peintres siennois du baroque tardif toscan.
 Antonio Annibale Nasini (-) et son frère :
 Francesco Nasini (1611 - 1695), et ses fils :
 Giuseppe Nicola Nasini (1657 – 1736)
 Tommaso Nasini (1663 - 1691) 
 Apollonio Nasini (1692-1768), fils de Giuseppe

Famille d'artistes italiens
Patronyme italien